La Rierola (Gaià). Masia de Gaià (Bages)
 La Rierola (Manlleu). Masia de Manlleu (Osona)
 La Rierola (Oristà). Masia d'Oristà (Osona)
 La Rierola (Sant Pere de Torelló). Masia de Sant Pere de Torelló (Osona)
 Can Rierola (Seva). Masia de Seva (Osona)
 Can Rierola (Brunyola). Masia de Brunyola i Sant Martí Sapresa (Selva)